Pathhead bezeichnet folgende Ortschaften:

 Pathhead (East Ayrshire)
 Pathhead (Fife)
 Pathhead (Midlothian)